Zu den Strecken des Fahrplanfelds 307 (Bern–Worblaufen–Bolligen–Worb Dorf) siehe:

 Bahnstrecke Bern–Zollikofen (Bern–Worblaufen)
 Bahnstrecke Worblaufen–Worb Dorf

300…